Boddington (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Boddington (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Boddington (West-Australië), een plaats in de Australische staat West-Australië